Mount Moriarty ist der Name von

 Mount Moriarty (Antarktika), rund 1700 m hoher Berg im ostantarktischen Viktorialand
 Mount Moriarty (Vancouver Island), Berg in British Columbia